Dave Phillips peut faire référence à :

 Dave Phillips (1987-), joueur britannique de hockey sur glace ;
  (1943-), personnalité du baseball américain ;
  (1967-), animateur de télévision britannique,
  (1951-) ; concepteur américain ;
 Dave Phillips (1944-), climatologue canadien.

Voir aussi